Westmont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westmont (Californië)
Westmont (Illinois)
Westmont (Pennsylvania)